10-й выпуск Тиррено — Адриатико — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Италии между побережьями Тирренского и Адриатического морей. Гонка проводилась с 12 по 16 марта 1975 года. Победу, четвёртый год подряд, одержал бельгийский велогонщик Роже Де Вламинк.

Маршрут 
Гонка состояла из 6 этапов общей протяженностью 816 километров.

Итоговое положение

Ссылки 
Официальный сайт
Тиррено — Адриатико 1975 на FirstCycling

1975 год в велоспорте
Спорт в Италии в 1975 году
Март 1975 года